Persone originarie di o residenti a Padova.

Persone
Antonio Padovani – calciatore italiano
Aurelio Padovani – militare, sindacalista e politico italiano
Corrado Padovani – pittore e storico dell'arte italiano
Edoardo Padovani – rugbista a 15 italiano
Federico Padovani – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Francesco Padovani – hockeista su prato italiano
Gigi Padovani – giornalista e scrittore italiano
Giovanni Padovani – militare italiano
Henry Padovani – cantautore, chitarrista e compositore francese
Jean-Daniel Padovani – calciatore francese
Lea Padovani – attrice italiana
Leandro Padovani Celin (1983) – ex calciatore brasiliano
Manrico Padovani – violinista, direttore d'orchestra, compositore ed insegnante italo-svizzero
Marcelle Padovani – giornalista francese
Pietro Padovani – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
Susanna Padovani – ex cestista italiana
Umberto Antonio Padovani – filosofo, docente universitario e filosofo italiano